Сергей Николаевич Каменной  — советский и украинский художник-график.

Биография 
Родился 29 мая 1959 года в городе Харьков в семье художника. С 1974 по 1978 год учился в Харьковском художественном училище. В 1983 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт, отделение станковой графики. Основные преподаватели — С. Беседин, В. Игумецев, О. Векленко, О. Юрченко, Ю. Стаханов.

С 1988 член Союза художников Украины. Живет и работает во Франции. Член союза художников Франции.

Персональные выставки 
 2008 — Музей Оскара Кокошки, Пёхларн, Австрия
 2008 — Музей Эгона Шиле, Австрия
 2004-2005 — Grenier à Sel, Онфлер, Франция.
 2004 — галерея «Brunstingerhof», Бейлен, Голландия.
 2001 — галерея «ART-L», Москва.
 2000 — «Австрийские авиалинии», Москва.
 1999-2001 — галерея «Nefa», Вельс, Австрия.
 1997-1999 — Центральный Дом Художника, Москва.

Групповые выставки 
 2012        Выставка "Анонимус", ПЕРММ, Пермь  
 2012        Выставка "РОДИНА", Новосибирск
 2012        Выставка "РОДИНА", Красноярск
 2012        Выставка "РОДИНА", ПЕРММ, Пермь
 2010	      Биеннале графики "Бумеранг", ПЕРММ, Пермь
 2010        Выставка "ИКОНОСТАС", Плези-Робансон, Франция
 2010 «The Middle Ages, или Готика XXI века», Москва
 2009 Международный арт симпозиум « Atelier an der Donau », Пехларн, Австрия
 2009 Landhausgalerie, St. Polten, Австрия  
 2009 Музей Оскара Кокошки, Австрия 
 2009 Муниципальная галерея, Пловдив, Болгария
 2008 Приз Кандинского, Москва, Россия        
 2008 «Landhausgalerie», St. Polten, Австрия
 2008 Международная ярмарка современного искусства «PulsArt», Ман, Франция
 2008 Муниципальный музей, Требич, Чехия
 2007 IV Новосибирская Международная Биеннале современной графики, Россия
 2007 Городской музей, г. Ридлинген, Германия
 2007 Международный симпозиум «Atelier an der Donau», Пёхларн, Австрия
 2007 Европейская ярмарка современного искусства ART.METZ, Мец, Франция.
 2007 «l’espace Triennal», Шамалье, Франция.
 2004-06 «Осенний салон», Париж, Франция.
 2004 Арт Салон S.N.B.A., Париж, Франция.
 1999-01 Международный художественный салон. ЦДХ, Москва.
 1999—2000 Ежегодная международная ярмарка " Арт Манеж ", Москва.
 1997 IX международная биеннале Графики, Варна, Болгария.
 1994 XV международная выставка экс-либриса, Мальборк, Польша.
 1994 «Mini Art»,Торонто, Канада.
 1991 XIV международная выставка экс-либриса, Мальборк, Польша.
 1984 «Mini Art»,Торонто, Канада.
 1984 Всесоюзная выставка студенческих дипломов художественных институтов.
 1984-90 Участник республиканских выставок, Украина.

Публичные коллекции 

 Харьковский художественный музей;
 Муниципальная галерея, г. Харьков;
 Национальный музей Украины, г. Киев;
 Полтавский Художественный музей;
 Государственный Художественный музей им. Н. В. Нестерова, Уфа, Башкортостан;
 Государственный Художественный музей, г. Новосибирск;
 Музей современного искусства Тренто и Роверето, Италия;
 Мальборкский замок, Польша;
 Министерство Культуры СССР;
 Министерство Культуры Украины;
 Союз художников СССР;
 Российский Фонд Культуры.

Примечания

Ссылки 
 kamennoy.com 
 

Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Художники Украины
Художники СССР
Современные художники России
Художники-абстракционисты
Выпускники Харьковского государственного художественного училища